Тулубьев — русская дворянская фамилия. 

 Тулубьев, Александр Александрович (1843—1912) — тайный советник, чиновник по особым поручениям канцелярии ведомства императрицы Марии Фёдоровны.
 
 Тулубьев, Василий Никанорович — командир 10-го Ингерманландского гусарского полка
 Тулубьев, Виктор Михайлович (род. 1920) — советский артист балета и балетный педагог
 Тулубьев, Всеволод Степанович (?—1843) — генерал-лейтенант флота
 Тулубьев, Дормидонт Титович (? — после 1814) — майор Симбирского уланского полка, георгиевский кавалер «За отличие в сражении с французами под Бриенном»
 Тулубьев, Иринарх Степанович (1770—1822) — капитан-лейтенант, командир шлюпа «Аполлон», совершавшего в 1821—1824 годах кругосветное плавание
 Тулубьева, Ирина Юрьевна — российский юрист, специалист по авторскому праву и смежным правам в России.
 Тулубьева, Татьяна Георгиевна — художник-постановщик, главный художник музыкального театра «Геликон-Опера»

См. также